Miller Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Miller Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Miller Island, Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar